Ludwigshöhe (Rijnland-Palts), plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
 Ludwigshöhe (berg), Alpentop op de grens van Italië en Zwitserland.